Per Chui si può intendere:
 Chui, fiume che scorre in Kirghizistan e Kazakistan.
 Chui, una regione del Kirghizistan.
 Chui, un distretto del Kirghizistan.
 Chui, capoluogo dell'omonimo distretto.
 Chuí, comune del Brasile.